Иан — имя и сокращённые названия, может означать:

Имя 
 Иан — шотландское имя.

Аббревиатура 
 ИАН (Императорская Академия наук) — Петербургская академия наук (1724-1917).
 ИАН (Информационное агентство «Новости») — название РИА Новости (1990—1991).